Cesare Lovati – allenatore di calcio e calciatore argentino naturalizzato italiano
 Lovato Lovati – notaio, poeta e giudice italiano
 Mario Lovati – ex calciatore italiano
 Roberto Lovati – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Teodoro Lovati – medico italiano